Maple Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Maple Lake, Ontario, sjö,

USA 

 Maple Lake, Minnesota, ort i Wright County,